Microsoft SQL Server
 Sybase SQL Server